De Segunda Liga 2009–2010 was de 20ste editie van de strijd in deze op een na hoogste divisie van het Portugese betaald voetbal. De competitie heette deze voetbaljaargang officieel de Liga Vitalis 2009/2010. Het ging van start op 13 augustus 2009 en eindigde op 8 mei 2010.

De nummers één en twee, respectievelijk SC Beira-Mar en Portimonense SC, promoveerden rechtstreeks naar de hoogste afdeling, de Primeira Liga (seizoen 2010/11), terwijl de nummers vijftien en zestien, GD Chaves en AD Carregado, degradeerden naar de derde divisie, de Segunda Divisão.

In 240 competitieduels werd in totaal 569 keer gescoord, goed voor een gemiddelde van 2.37 doelpunt per wedstrijd. Dat was een lichte verbetering ten opzichte van het voorgaande seizoen, toen het moyenne uitkwam op 2.34. Topscorer was Reguila van CD Trofense met vijftien treffers.

Eindstand

Zie ook
Primeira Liga 2009/10
Taça da Liga 2009/10

Portugal 2
2010